PIA:

PIA

Pia fraus
Schola pia

См. также 
ПИА